Колонија Астека има више значења:

 Колонија Астека (Лос Кабос), насеље у савезној држави Јужна Доња Калифорнија у Мексику
 Колонија Астека (Пуебло Нуево), насеље у савезној држави Дуранго у Мексику
 Колонија Астека (Тенанго дел Ваље), насеље у савезној држави Мексико у Мексику
 Колонија Астека (Теотивакан), насеље у савезној држави Мексико у Мексику
 Колонија Астека (Хуан Галиндо), насеље у савезној држави Пуебла у Мексику